Джуніор Паркер, або Літтл Джу́ніор Па́ркер (англ. Little Junior Parker), справжнє ім'я Ге́рман Па́ркер, мол. (англ. Herman Parker, Jr.; 27 березня 1932, Бобо, Міссісіпі — 18 листопада 1971, Блу-Айленд, Іллінойс) — американський блюзовий співак, виконавець на губній гармоніці та автор пісень.
 Джуніор Альберт (англ. Junior Albert, нар. 25 липня 1994, Соломонові Острови) — футболіст з Соломонових Островів, захисник клубу «Косса». 
 Джуніор Аджаї (англ. Junior Ajayi, нар. 26 січня 1996) — нігерійський футболіст, нападник клубу «Аль-Аглі». 
 Джуніор (фільм) (англ. Junior) — американська комедія 1994 року. 
 Детройт Джуніор англ. Detroit Junior), справжнє ім'я Емері Вільямс, мол. (англ. Emery Williams, Jr.; 26 жовтня 1931, Гейнс, Арканзас — 9 серпня 2005, Чикаго, Іллінойс) — американський блюзовий піаніст, співак і автор пісень.
 Джуніор Гойлетт (англ. David Wayne Hoilett, нар. 5 червня 1990, Брамптон), відомий як Джуніор Гойлетт — канадський футболіст, нападник валлійського клубу «Кардіфф Сіті».
 Джуніор Бриджмен, Юліссиз Лі «Джуніор» Бриджмен (англ. Ulysses Lee "Junior" Bridgeman, нар. 17 вересня 1953, Іст-Чикаго, Індіана) — американський професіональний баскетболіст.